Kurowo (gromada w powiecie sierpeckim)
 Kurowo (gromada w powiecie włocławskim)

także:
 Stare Kurowo (gromada) (powiat strzelecki)